Микель Лабоа (15 июня 1934, Пасахес — 1 декабря 2008, Сан-Себастьян) был одним из самых значимых поэтов-песенников и певцов Страны Басков.

Считался патриархом баскской музыки, его музыка имела влияние на младшие поколения. Почти все его песни были им спеты на баскском языке. Хитами стали его альбомы Bat-Hiru («Раз-два») и Ursuako Kantak.

Дискография 
 Lau herri kanta, 1964
 Ursuako Kantak, 1966
 Bertold Brecht, 1969
 Haika Mutil, 1969
 Euskal Kanta Berria, 1972
 Bat-Hiru, 1974
 Lau-bost, 1980
 6 (Sei), 1985
 Lekeitioak, 1988
 12 (Hamabi), 1989
 В 1990 году сотрудничал с группой Negu Gorriak
 14 (Hamalau), 1994
 Mikel Laboa Zuzenean, 1997
 Zuzenean II — Gernika, 2000
 60ak+2, 2003
 Xoriek — 17, 2005

Примечания 

Авторы-исполнители Испании
Музыканты Страны Басков
Родившиеся в Пасахесе
Умершие в Сан-Себастьяне
Певцы и певицы Испании